Такмичење у гађања војникчом пушком, била једна од 5 дисцилина у стрељаштву на Олимпијским играма 1896 у Атини. Гађало се са удаљености од 200 метара, 8 и 9. априла, а свали стрелац испаљује 4 пута по 10 укупно 40 хитаца. Половину испаљује првог дана, а другу половину другог. Ова је била прва страљачка дисциплина на програму Игара. Учествовала су 42 такмичара из 7 земаља.

Земље учеснице 
  (3}
  (1)
  (2)
  Италија (1)
  Грчка {33}
  САД (1)
  (1)

Освајачи медаља

Коначан пласман

Литература 
  (Digitally available at  )
  (Excerpt available at )
 

Стрељаштво
Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 1896.